Автономная область:

 Автономная область — форма государственной автономии в СССР, России и Таджикистане.
 Автономная область — автономная область в России — Еврейская автономная область.